Obages är ett släkte av skalbaggar. Obages ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Obages